Cenzura pe Internet este controlul sau suprimarea publicării/accesului la informații pe Internet. Poate fi realizată de către guverne sau organizații private, la ordinul guvernului, autorităților de reglementare sau din proprie inițiativă. Indivizii și organizațiile se pot autocenzura din motive morale, religioase, de afaceri, pentru a se conforma normelor societale, din cauza intimidării ori datorită fricii de consecințe legale sau de altă natură.

După Atentatul împotriva revistei Charlie Hebdo din 2015, Guvernul de la Paris a adoptat un decret care prevede închiderea site-urilor jihadiste și pedo-pornografice fără a mai fi nevoie de hotărârea Justiției.

Vezi și 
 Anonymous
 Anti-Counterfeiting Trade Agreement
 Cenzura Internetului în România
 Drepturi digitale
 Electronic Frontier Foundation
 Great Firewall of China
 Reporteri fără frontiere
 Stop Online Piracy Act

Note

Legături externe

Ai putea sa trăiești fără Internet? Vezi ce țări cenzurează accesul online și ce metode folosesc!
Google anunță o creștere "alarmantă" a cenzurii guvernamentale pe Internet, în Europa , 18 iunie 2012
 Tirania globală se instalează treptat în întreaga lume. Adio, libertate!, , lovendal.net
 Europa nu va cenzura niciodată Internetul (?) , 24 ianuarie 2012, isoc.ro 
 Uniunea Europeană și Inchiziția internetului, 27 ianuarie 2012, eurosceptic.ro

Cenzura pe Internet
Intimitate